Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière classée International Series Gold, s'est tenue du 18 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Tenant du titre en simple, Nicolas Escudé réussit le doublé en battant en finale Tim Henman.
 En double Roger Federer et Max Mirnyi remportent le titre face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif. Roger Federer conserve ainsi son titre, acquis lors de l'édition précédente aux côtés de Jonas Björkman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2002
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2002
Tennis en février 2002